Esistono più comuni francesi con questo nome

Igny – Essonne
Igny – Alta Saona